Dit is een lijst van planetoïden 108201-108300 in volgorde van catalogusnummer van het Minor Planet Center. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker|-
| (108201) Di Blasi || 2001 HJ22 || 27 april 2001 || Farra d'Isonzo || Farra d'Isonzo
|-
| 108202 - || 2001 HO22 || 25 april 2001 || Desert Beaver || W. K. Y. Yeung
|-
| 108203 - || 2001 HT22 || 26 april 2001 || Desert Beaver || W. K. Y. Yeung
|-
| 108204 - || 2001 HX22 || 26 april 2001 || Desert Beaver || W. K. Y. Yeung
|-
| (108205) Baccipaolo || 2001 HF23 || 26 april 2001 || San Marcello || L. Tesi, G. Forti
|-
| 108206 - || 2001 HP23 || 26 april 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 108207 - || 2001 HJ26 || 27 april 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 108208 - || 2001 HS27 || 27 april 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108209 - || 2001 HS28 || 27 april 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108210 - || 2001 HC29 || 27 april 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108211 - || 2001 HL29 || 27 april 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108212 - || 2001 HX29 || 27 april 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108213 - || 2001 HR30 || 26 april 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 108214 - || 2001 HW30 || 26 april 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 108215 - || 2001 HX30 || 26 april 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 108216 - || 2001 HA31 || 27 april 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 108217 - || 2001 HN31 || 26 april 2001 || Desert Beaver || W. K. Y. Yeung
|-
| 108218 - || 2001 HR31 || 26 april 2001 || Desert Beaver || W. K. Y. Yeung
|-
| 108219 - || 2001 HO32 || 23 april 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108220 - || 2001 HX32 || 27 april 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108221 - || 2001 HS33 || 27 april 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108222 - || 2001 HV34 || 27 april 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108223 - || 2001 HX34 || 27 april 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108224 - || 2001 HB35 || 27 april 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108225 - || 2001 HR35 || 29 d'abril, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108226 - || 2001 HT35 || 29 d'abril, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108227 - || 2001 HY36 || 29 d'abril, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108228 - || 2001 HN37 || 29 d'abril, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108229 - || 2001 HW37 || 29 d'abril, 2001 || Črni Vrh || Črni Vrh
|-
| 108230 - || 2001 HP38 || 26 april 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 108231 - || 2001 HT38 || 26 april 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 108232 - || 2001 HF39 || 26 april 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 108233 - || 2001 HT39 || 26 april 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 108234 - || 2001 HO40 || 27 april 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108235 - || 2001 HS40 || 27 april 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108236 - || 2001 HU40 || 27 april 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108237 - || 2001 HL41 || 30 april 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108238 - || 2001 HP41 || 30 april 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 108239 - || 2001 HT42 || 16 april 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 108240 - || 2001 HE44 || 16 april 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 108241 - || 2001 HG44 || 16 april 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 108242 - || 2001 HQ44 || 16 april 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108243 - || 2001 HU44 || 16 april 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 108244 - || 2001 HX44 || 16 april 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 108245 - || 2001 HC45 || 16 april 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 108246 - || 2001 HK45 || 16 april 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108247 - || 2001 HM45 || 16 april 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 108248 - || 2001 HS45 || 17 april 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 108249 - || 2001 HY45 || 17 april 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 108250 - || 2001 HH46 || 17 april 2001 || Črni Vrh || Črni Vrh
|-
| 108251 - || 2001 HM47 || 18 april 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 108252 - || 2001 HZ47 || 19 d'abril, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 108253 - || 2001 HB48 || 21 april 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108254 - || 2001 HS48 || 21 april 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108255 - || 2001 HS49 || 21 april 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108256 - || 2001 HZ49 || 21 april 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108257 - || 2001 HN50 || 22 april 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 108258 - || 2001 HY50 || 23 april 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108259 - || 2001 HA51 || 23 april 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108260 - || 2001 HF51 || 23 april 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108261 - || 2001 HX51 || 23 april 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108262 - || 2001 HD52 || 23 april 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108263 - || 2001 HT53 || 23 april 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 108264 - || 2001 HS54 || 24 april 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108265 - || 2001 HC55 || 24 april 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108266 - || 2001 HD55 || 24 april 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108267 - || 2001 HE55 || 24 april 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108268 - || 2001 HZ55 || 24 april 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108269 - || 2001 HH56 || 24 april 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108270 - || 2001 HL56 || 24 april 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 108271 - || 2001 HP56 || 24 april 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 108272 - || 2001 HS56 || 24 april 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 108273 - || 2001 HY56 || 24 april 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 108274 - || 2001 HF57 || 25 april 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 108275 - || 2001 HH57 || 25 april 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 108276 - || 2001 HU57 || 25 april 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 108277 - || 2001 HR58 || 25 april 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 108278 - || 2001 HF59 || 21 april 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108279 - || 2001 HM59 || 23 april 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108280 - || 2001 HA60 || 23 april 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108281 - || 2001 HT60 || 24 april 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 108282 - || 2001 HY60 || 24 april 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 108283 - || 2001 HZ60 || 24 april 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 108284 - || 2001 HC61 || 24 april 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 108285 - || 2001 HM61 || 24 april 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 108286 - || 2001 HQ61 || 24 april 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 108287 - || 2001 HT61 || 24 april 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 108288 - || 2001 HY61 || 25 april 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 108289 - || 2001 HP62 || 26 april 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 108290 - || 2001 HQ62 || 26 april 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 108291 - || 2001 HR62 || 26 april 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 108292 - || 2001 HA63 || 26 april 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 108293 - || 2001 HD63 || 26 april 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 108294 - || 2001 HF63 || 26 april 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 108295 - || 2001 HK64 || 27 april 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 108296 - || 2001 HB65 || 28 april 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 108297 - || 2001 HK65 || 30 april 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108298 - || 2001 HN66 || 24 april 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 108299 - || 2001 HP67 || 16 april 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108300 - || 2001 HR67 || 23 april 2001 || Socorro || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten